Alamo (Teksas), grad u američkoj saveznoj državi Teksas
Alamo, Kalifornija, naseljeno područje za statističke svrhe u američkoj saveznoj državi Kalifornija
North Alamo (Teksas), naseljeno mjesto za statističke potrebe u američkoj saveznoj državi Teksas
Alamo Heights (Teksas), grad u američkoj saveznoj državi Teksas
South Alamo (Teksas), naseljeno mjesto za statističke potrebe u američkoj saveznoj državi Teksas
Alamo Lake, Arizona, naseljeno područje za statističke svrhe u američkoj saveznoj državi Arizona
Alamo, Novi Meksiko, popisom određeno mjesto u okrugu Socorru u američkoj saveznoj državi Novom Meksiku
Alamo (misija) u dolini San Antonio
Alamo (1960.), američki povijesni vestern-spektakl iz 1960.